Bewegungsanalyse steht für

 die Analyse von Bewegungen zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen, siehe Systeme vorbestimmter Zeiten
 die Analyse von sportlichen Bewegungen in der Bewegungswissenschaft
 eine von Cary Rick entwickelte Methode der Körpertherapie, siehe Bewegungsanalysemethode nach Cary Rick